Корсет (одећа), одевни предмет
 Корсет (град), насеље у Француској